

Sigle 
 Aktive Hinterachskinematik – un sistema idraulico per la gestione delle quattro ruote sterzanti sugli autoveicoli

Codici 
 AHK – codice vettore ICAO di Air Hong Kong
 ahk – codice ISO 639-3 della lingua akha